Der Mannschaftswettbewerb der Herren im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 28. bis 31. Juli ausgetragen.

Insgesamt zwölf Mannschaften, die aus je drei Spielern bestanden, spielten zunächst in einer Gruppenphase im Round-Robin-Modus in vier Gruppen à drei Mannschaften gegeneinander. Anschließend spielten die Mannschaften im K.-o.-System den Sieger aus, wobei die Gruppensieger ein Freilos im Achtelfinale erhielten.

Sieger der letzten Austragung war Kanada, dessen Mannschaft das Turnier als Dritte abschloss. Im Finale standen sich die US-amerikanische und die kolumbianische Mannschaft gegenüber: Miguel Ángel Rodríguez brachte Kolumbien zunächst mit einem 3:1-Sieg gegen Todd Harrity in Führung, ehe Chris Hanson die Partie mit einem 3:0-Erfolg über Juan Vargas ausglich. Die entscheidende dritte Begegnung entschied Andrew Douglas mit einem 3:0 gegen Andrés Herrera zugunsten des US-amerikanischen Teams.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Ergebnisse auf lima2019.pe (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019